GZM – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, związek metropolitalny w południowej Polsce na obszarze konurbacji górnośląskiej powstały w 2017
 GZM – Górnośląski Związek Metropolitalny, związek międzygminny obejmujący kilkanaście miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji górnośląskiej funkcjonujący w latach 2007-2017